Dieser Artikel beinhaltet eine Liste der Wahlkreise in Bangladesch wie sie für die Wahlen zum Parlament von Bangladesch (Jatiyo Sangshad) verwendet werden.

Geschichte 
Die kurz nach der Unabhängigkeit verabschiedete Verfassung Bangladeschs aus dem Jahr 1972 sah die Einteilung des Landes in 300 Wahlkreise vor, in denen jeweils ein Abgeordneter für das Parlament gewählt werden sollte. Die Delimitation of Constituencies Ordinance, 1976 legte die Modalitäten für die regelmäßige Neufestsetzung der Wahlkreisgrenzen fest und sah eine Anpassung der Wahlkreisgrenzen nach jeder Volkszählung, entsprechend der geänderten Bevölkerungsverhältnisse vor. Die erste Volkszählung in Bangladesch fand im Jahr 1974 statt. 1984 fand wohl eine erste Anpassung der Wahlkreisgrenzen statt. Danach gab es trotz erheblicher Änderungen in den regelmäßig stattfindenden Volkszählungen keine weitere größere Adjustierung der Wahlkreisgrenzen, bis auf minimale Angleichungen 1995.

Neuordnung 2008 und 2013 
Die Ergebnisse des Zensus von 2001 wurden im Jahr 2007 veröffentlicht. Sie zeigten erheblich unterschiedliche Wählerzahlen in den verschiedenen Wahlkreisen. Beispielsweise hatte ein Wahlkreis im Distrikt Narayanganj 104.049 registrierte Wähler, während eine Reihe von Wahlkreisen der Hauptstadt Dhaka teilweise die sechsfache Zahl an Wählern aufwiesen. Durch die Wahlkommission von Bangladesch (Bangladesh Election Commission, BEC) wurden daraufhin die Wahlkreise unter Hinzuziehung von ausländischen Experten zwischen Januar und Juni 2008 neu festgelegt. Ein durchschnittlicher Wahlkreis enthielt damals 414.517 Einwohner (bei einer damaligen Gesamtbevölkerung von 124.355.263). Die neuen Wahlkreise wurden so festgelegt, dass die Bevölkerung möglichst gleich auf die Wahlkreise verteilt war, allerdings mussten Kompromisse eingegangen werden um die Wahlkreise möglichst kompakt zu halten und ihre Grenzen an die Verwaltungsgrenzen (Distrikte) anzupassen. Die Bergdistrikte des Chittagong Hill Tracts erhielten ungeachtet ihrer relativ geringen Bevölkerungszahl drei Wahlkreise.

Nach der Veröffentlichung der Vorschläge der BEC im Juni 2008 wurden insgesamt 3690 schriftliche Beschwerden aus 32 Distrikten (95 Wahlkreisen) gegen den Entwurf eingereicht. Die Beschwerden wurden in mehreren öffentlichen Anhörungen diskutiert. Danach wurden die Argumente durch die BEC gewichtet und ein neuer Entwurf ausgearbeitet. Der endgültige, am 10. Juli 2008 publizierte Entwurf sah die Anpassung der Wahlkreisgrenzen von 84 der 300 Wahlkreise vor. Dies waren erheblich weniger als die ursprünglich vorgeschlagenen 133 Wahlkreise. 216 Wahlkreise blieben bei der Anpassung 2008 also in ihren Grenzen unverändert. Die erste Wahl, die mit den neuen Wahlkreisgrenzen erfolgte, war die Parlamentswahl am 29. Dezember 2008. 

Im Jahr 2013 fand eine erneute Angleichung der Grenzen von 53 Wahlkreisen in 19 Distrikten statt.

Zur Wahlkreiseinteilung 1985 bis 2001 siehe den Abschnitt Wahlkreise 1985 bis 2001.

Wahlkreise der Division Rangpur 
Die Division Rangpur ist in 33 Wahlkreise unterteilt.

Wahlkreise der Division Rajshahi 
Die Division Rajshahi ist in 38 Wahlkreise unterteilt.

Wahlkreise der Division Khulna 
Die Division Khulna ist in 35 Wahlkreise unterteilt.

Wahlkreise der Division Barishal 
Die Division Barishal ist in 20 Wahlkreise unterteilt.

Wahlkreise der Division Dhaka 
Die Division Dhaka (in den Grenzen von 2008, d. h. einschließlich der 2013 davon abgetrennten, neu geschaffenen Division Maimensingh) ist in 94 Wahlkreise unterteilt.

Wahlkreise der Division Sylhet 
Die Division Sylhet ist in 19 Wahlkreise unterteilt.

Wahlkreise der Division Chittagong 
Die Division Chittagong ist in 58 Wahlkreise unterteilt.

Wahlkreise 1985 bis 2001 

Der folgende Abschnitt gibt die Wahlkreisnummerierung bei der Parlamentswahl 2001 wieder. Diese Wahlkreiseinteilung galt wohl seit 1985.

Einzelnachweise 

Bangladesch
Politik (Bangladesch)